Pelinów est le nom de plusieurs localités polonaises :

dans la voïvodie de Mazovie
 Pelinów, village du powiat de Białobrzegi
 Pelinów, village du powiat de Grójec